Magdalena kan syfta på:

 Magdalena – ett kvinnonamn

Argentina 

 Partido de Magdalena, kommun, Buenos Aires,

Bolivia 

 Magdalena (flygplats),

Colombia 

 Magdalena, Colombia, departement, 
 Magdalenafloden

Filippinerna
 Magdalena (Laguna) – en kommun

Guatemala 

 Magdalena Milpas Altas, kommunhuvudort, Departamento de Sacatepéquez,

Honduras 

 Magdalena (kommun i Honduras, Departamento de Intibucá, lat 13,95, long -88,37), 
 Magdalena (ort i Honduras, Departamento de Intibucá, lat 13,87, long -88,30),

Mexiko 

 Santa María Magdalena (ort i Mexiko), Hidalgo, Actopan, 
 Magdalena, Veracruz, ort, 
 Magdalena Guelavence, ort, Oaxaca, Santa María Jalapa del Marqués, 
 Magdalena de Kino, ort, Sonora, 
 Las Magdalenas, Guanajuato, ort, 
 Magdalena (kommun i Mexiko, Jalisco, lat 20,92, long -104,01), 
 Magdalena (kommun i Mexiko, Sonora, lat 30,68, long -111,02), 
 Magdalena (kommun i Mexiko, Veracruz, lat 18,76, long -97,04),